Toponímia:
 Castell de Queralt a Bellprat (Anoia), centre del comtat de Santa Coloma de Queralt
 Comtat de Santa Coloma de Queralt, casa comtal a Santa Coloma de Queralt, Conca de Barberà (Tarragona)
 Rocafort de Queralt, municipi de la comarca de la Conca de Barberà 
 Rocs de Queralt, serra del municipi de Pobla de Segur (Pallars Jussà)
 Santa Coloma de Queralt vila i municipi de la comarca de la Conca de Barberà 
 Santuari de Queralt, edifici a Berga
 Serra de Queralt (Berguedà) 
 Serra de Queralt (Bellprat), serra de la Serralada Prelitoral Catalana al municipi de Bellprat (Anoia)
 Biografies:
 Francesc Queralt
 Francesc de Queralt i de Xetmar
 Jaume Queralt, poeta català
 Joan Queralt i Oliva, pintor català
 Joan Queralt i de Quadras, pintor català
 Pere Queralt i Fargas, pintor català